Fly Like an Eagle – album della Steve Miller Band del 1976
 Fly Like an Eagle – singolo della Steve Miller Band del 1976
 Fly Like an Eagle: 30th Anniversary Edition – album della Steve Miller Band del 2006